Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe, possèdent une rue des Récollets (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence dans le quartier concerné d’un couvent de ‘Récollets’, nom généralement donné aux membres des 'Frères mineurs récollets', une des nombreuses branches de l'Ordre des Frères mineurs :

Rue des Récollets, à Durbuy
 Rue des Récollets, à Liège ;
 Rue des Récollets (en flamand : Minderbroederstraat), à Louvain ;
 Enclos des Récollets, à Mons ;
 Rue des Récollets, à Philippeville.

(Québec) 
 Rue des Récollets, à Montréal.

Rue des récollets, à Brouage
 Rue des Récollets, à Lille (aujourd'hui: rue des Arts);
 Rue des Récollets, à Metz ;
 Rue des Récollets, à Nantes ;
 Rue des Récollets, à Paris (10e arrondissement) ;
 Rue des Récollets, à Strasbourg ;
 Boulevard des Récollets, à Toulouse.

Notes 

Récollets Rue
Ordre des Frères mineurs